Lomnice is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië: 
 Lomnice (okres Brno-venkov), stad in okres Brno-venkov
 Lomnice (okres Bruntál), gemeente in okres Bruntál
 Lomnice (okres Sokolov), gemeente in okres Sokolov